Аббад — известные носители:

Аббадиты
 Аббад I (ум. 1042) — эмир Севильи в 1023—1042, основатель династии Аббадидов.
 Аббад II аль-Мутадид (ум. 1069) — сын Аббада I
 Аль-Мутамид ибн Аббад (1040—1095) — внук Аббада I, эмир Севильи в 1069—1091 годы.

Прочие
 Муаммар ибн Аббад (ум. 830) — учёный-схоласт, один из ведущих мутазилитских богословов.
 Абдуль-Мухсин аль-Аббад (род. 1933) — салафитский богослов из Саудовской Аравии, проректор (1972—1977) и профессор факультета шариата Исламского университета Медины.